Лас Чивас има више значења:

 Лас Чивас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Чивас, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Чивас (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Чивас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Чивас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Чивас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Чивас, Ел Серо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Чивас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Чивас (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Чивас (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Чивас, Сан Габријел (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику